Cecily Neville, duquesa de Warwick, condesa de Worcester (c.1425-26 de julio de 1450) fue la hija de Richard Neville y Alice Montacute, V condes de Salisbury. Era hermana de Ricardo Neville, XVIconde de Warwick; John Neville, I marqués de Montagu; George Neville, arzobispo de York y canciller de Inglaterra; Katherine Neville, baronesa Hastings; y Alice Neville, baronesa FitzHugh.

Probablemente fue nombrada en honor a su tía paterna, Cecilia Neville, duquesa de York. A través de ella, era prima de Ana de York, duquesa de Exeter; Edmundo, conde de Rutland; Isabel de York, duquesa de Suffolk; Margarita de York, Jorge Plantagenet, duque de Clarence; y los reyes EduardoIV y RicardoIII.

Se casó en primeras nupcias con Henry de Beauchamp, duque de Warwick y único rey de la Isla de Wight (así como de Jersey y Guernsey). Su única hija fue Anne de Beuchamp, quien sucedió a su padre como XVcondesa suo iure de Warwick. A la muerte de la condesa, el título fue heredado por su tía paterna, Ana. La XVIcondesa estaba casada con el hermano de Cecily, Ricardo, quien se convirtió en conde iure uxoris.

Su segundo marido fue John Tiptoft, I conde de Worcester. No tuvieron descendencia.

A su muerto, Cecily fue enterrada junto a su primer marido en la abadía de Tewkesbury.

Ancestro

Referencias 

Nobles de Inglaterra del siglo XV
Cecily
Familia Beauchamp
Duquesas inglesas por matrimonio